

Áttekintés

Epizód

Első évad (2014)

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái